Тученица може да се отнася за:
 Тученица - река в Северна България
 Тученица - село в Северна България, община Плевен
 Тученица – растение